Антонио Беллони:
  (1479 — 1554) — итальянский историк.
  (1720 — 1790) — итальянский художник.
  (1868 — 1934) — итальянский литературный критик.